Mercer megye (Észak-Dakota) 
 Mercer megye (Illinois)
 Mercer megye (Kentucky)
 Mercer megye (Missouri)
 Mercer megye (New Jersey)
 Mercer megye (Nyugat-Virginia)
 Mercer megye (Ohio)
 Mercer megye (Pennsylvania)